Николай Брыкин:
 Брыкин, Николай Александрович (1895—1979) — советский писатель.
 Брыкин, Николай Гаврилович (род. 1959) — депутат Государственной Думы.